Melària (Mellaria, Μελλαρία) fou una ciutat dels bàstuls a Hispània, província de Bètica, entre Calpe i Belon. Probablement era propera a Tarifa i era un port de pesca.
	

Ciutats de la Bètica
Ports de l'antiguitat